

Astronomia 
 M98 – oggetto del Catalogo di Messier

Informatica 
 M98 – modello di supercomputer Cray Y-MP della Cray Research

Altro 
 Beretta M98 – pistola della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta
 Mauser Model 98 – fucile a otturatore girevole-scorrevole tedesco del 1898